S200 ou S.200 peut faire référence à :
 Canon PowerShot S200, un appareil photo numérique fabriqué par Canon ;
 Lugubre Gondole  (S.200), une pièce pour piano seul composé par Franz Liszt ;
 Nikon Coolpix S200, un appareil photo numérique fabriqué par Nikon ;
 SIPA S.200, un avion d'entraînement français.